Franck Cazalon – ex cestista francese
 Laurent Cazalon – ex cestista francese
 Malcolm Cazalon – cestista francese